RIF est un film policier français de Franck Mancuso, sorti en 2011.

Synopsis 

Sur la route des vacances en famille, la femme du capitaine de police parisien Stéphane Monnereau disparaît. Désireux d'accélérer l'enquête que dirige la gendarmerie de Langogne, il se lance dans une enquête parallèle qui le mène à entrer en conflit avec les gendarmes. Des indices troublants s'accumulent contre lui et il devient le principal suspect, il doit s'enfuir.

Fiche technique 
 Titre : RIF
 Réalisation : Franck Mancuso
 Scénario : Franck Mancuso
 Dialogues : Franck Mancuso
 Direction artistique : Gérard Drolon
 Décors : Émile Ghigo
 Costumes : Nathalie de Roscoat
 Coiffures : Frédéric Zaid, Frédérique Arguello
 Maquillage : Kathia Ruiz 
 Photographie : Thomas Hardmeier
 Son : Amaury de Nexon
 Montage : Jennifer Augé
 Production : Fabio Conversi et Patrick Gimenez ; Jean-Louis Nieuwbourg (directeur de production)
 Sociétés de production : Babe Films et Éphémère Productions
 Société de distribution : StudioCanal
 Musique : Louis Bertignac
 Pays d'origine : France
 Langue originale : français
 Format : Couleur —  — 2.35 : 1 — Son Dolby SR
 Durée : 90 minutes
 Date de sortie :  :

Distribution 
 Yvan Attal : Stéphane Monnereau
 Pascal Elbé : Bertrand Barthélémy
 Valentina Cervi : Valérie Monnereau
 Armelle Deutsch : Marion Marquand
 Éric Ruf : Jean-Dominique Perrin
 Pascal Elso : Christian Baumann
 Carlo Brandt : Richard Jorelle
 Agnès Blanchot : Charlène Riback
 Anne Charrier : Sandra Giuliani
 Mado Maurin : la mère Jorelle
 Aladin Reibel : Menghetti
 Bruno Magne : Albert Koskas
 Talid Ariss : Théo Monnereau

Production

Signification du titre 
RIF était l'acronyme de « Recherche dans l'intérêt des familles », une procédure française permettant à un proche parent ou une personne légalement mandatée de faire rechercher une personne majeure disparue « pour l'accomplissement de certaines formalités ou pour renouer des relations ». Elle s'effectuait auprès de la gendarmerie, du commissariat de police ou de la préfecture. La procédure était organisée dans le cadre de la circulaire ministérielle n° 83-52 du , abrogée le .

Cette procédure a déjà inspiré, en 1977, la série télévisée intitulée Recherche dans l'intérêt des familles de Philippe Arnal, avec Jacques Arnal et Alain Quercy au scénario et les acteurs Michel Roux, Dominique Paturel et Louis Navarre dans le rôle des inspecteurs.

Développement

Tournage 
Bien qu'une grande partie du film se déroule dans le département de la Lozère, près de Langogne, le tournage a lieu à Paris et en partie dans sa région du 11 octobre au . À noter une scène tournée dans la gare de Valence TGV (Drôme).

Liens externes

Notes et références 

Film français sorti en 2011
Film policier français
Film sur la gendarmerie française